Дринадесетото хилядолетие (XIII) пр.н.е. обхваща периода от началото на 13 000 г. пр.н.е. до края на 12 001 г. пр.н.е.

Събития 
 Балтийско море се свързва с океана
 Кебарска култура (ок. 18 000 до 10 000 пр.н.е.) в Източното Средиземноморие

Хилядолетия
Старокаменна епоха